Anomaloglossus — род бесхвостых земноводных из семейства Aromobatidae. Ранее относился к семейству древолазов, и до сих пор относится к этому семейству некоторыми источниками. Обитают в Бразилии, Гайане, Венесуэле, Колумбии, Суринаме и Панаме. Родовое название происходит от  — «ненормальный», «необычный» и  — «язык».

Классификация 
На февраль 2023 года в род включают 32 вида:

Галерея

Примечания

Литература 
 Grant, Frost, Caldwell, Gagliardo, Haddad, Kok, Means, Noonan, Schargel & Wheeler, 2006 : Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives (Amphibia: Athesphatanura: Dendrobatidae). Bulletin of the American Museum of Natural History, n° 299, p. 1-262.
 Myers, Charles W.; Ibañez D., Roberto.; Grant, Taran, 1972-; Jaramillo A., César A. 2012. Discovery of the frog genus Anomaloglossus in Panama, with descriptions of two new species from the Chagres Highlands (Dendrobatoidea, Aromobatidae). American Museum novitates, no. 3763. 

Aromobatidae